Friedrich von Moers ist der Name folgender Personen:

 Friedrich I. (Moers), Graf von Moers (fl. 1329–1346)
 Friedrich II. (Moers), Graf von Moers (fl. 1346–1356)
 Friedrich III. (Moers), Graf von Moers (fl. 1354–1417)
 Friedrich IV. (Moers), Graf von Moers (fl. 1417–1448)